«Under Control» («Под контролем») — песня, записанная шотландским автором-исполнителем Кельвином Харрисом и шведским диджеем Алессо при участии английской группы Hurts для дебютного студийного альбома Алессо.

История 
Музыкальное сопровождение трека, записанного Алессо, Кельвином Харрисом и Тео Хатчкрафтом из Hurts было ранее использовано Алессо во время его сета на фестивале EDC 2012 года в Нью-Йорке. Тогда он сделал из него мэшап и наложил акапеллу «Wild Ones» — композиция Сиэ и Флоу Райда. В то время трек имел рабочее название «Gouda», но, чтобы его релиз сдвинулся с места, Алессо пришлось ждать целый год. 15 мая 2013 года Алессо, Кельвин и Тео провели в студии, записывая свою новую версию композиции. Британскому певцу Example было предложено выступить в качестве приглашенного вокалиста в этой песне, но он отказался из-за работы над его пятым по счёту студийным альбомом.

Премьера «Under Control» состоялась 2 августа 2013 года во время диджей-сета Алессо в Ушуайя на Ивисе, трансляция с которого велась британской радиостанцией BBC Radio 1. Кельвином Харрисом композиция была исполнена в конце его выступления на V Festival 20 августа. 18 сентября Кельвином Харрисом на сайте SoundCloud был опубликован полутораминутный отрывок будущей композиции.

4 октября была опубликована обложка сингла, были объявлены даты коммерческой реализации через iTunes в Австралии и Великобритании, и состоялась премьера трека на радио. В Великобритании выход сингла позже был перенесён с 17 на 24 ноября 2013 года.

Видеоклип 
Съёмки клипа проходили 10 и 11 сентября 2013 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 9 сентября на странице Кельвина Харриса в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение, что для съёмок в клипе будет отобрано 1000 фанатов. Позже сообщение было продублировано Алессо и Тео Хатчкрафтом в блоге в социальной сети Твиттер. Второй день съёмок, с участием фанатов, проходил у Моста Шестой улицы.

По сюжету клипа экстренный выпуск новостей посвящён огромному метеору, который при падении на Землю должен сгореть в атмосфере, но эксперты допускают возможность столкновения и это может стать концом для планеты, мировые лидеры готовятся к худшему, и пытаются взять ситуацию «Под контроль». К счастью, метеор сгорает без остатка и становится просто отличным световым шоу для EDM рейва.

 Режиссёр (Director): Emil Nava
 Продюсер (Producer): Danyi Deats
 Выпускающая компания (Production Company): Pulse Films
 (Independent Director's Representative): OB Management
 Редактор (Editor): Nate Tam
 Арт-директор (Art Director): Shel Greb
 Колорист (Coulourist): Beau Leon
 Визуальные эффекты (VFX): Chris Champeau
 Оператор (DoP): Patrick Meller
 Исполнительный продюсер (Executive producer):  Lanette Phillips
 Комиссар (Commissioner): Mike O'Keefe
 Представление (Representation): TOMMY LABUDA Director Representation

Список композиций 
Цифровая дистрибуция
 «Under Control» — 3:04
 «Under Control» (Extended Mix) — 5:35

Чарты

Хронология релиза

Примечания

Ссылки 
 

Синглы по алфавиту
Синглы 2013 года
Песни на английском языке
Песни Hurts
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни Кельвина Харриса
Песни, написанные Кельвином Харрисом